Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2012 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Leander Paes in Radek Štěpánek sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Maks Mirni /  Daniel Nestor (polfinale)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (tretji krog)
 Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (tretji krog)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (tretji krog)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (četrtfinale)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (polfinale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (tretji krog)

<ol start=9>
  Oliver Marach /  Alexander Peya ''(prvi krog)
  Eric Butorac /  Bruno Soares ''(četrtfinale)
  František Čermák /  Filip Polášek ''(tretji krog)
  Santiago González /  Christopher Kas ''(četrtfinale)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram ''(četrtfinale)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini ''(drugi krog)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins ''(tretji krog)
  Paul Hanley /  Jamie Murray ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2012